Disjunkt har flere betydninger:

 Disjunkt (matematik)
 Disjunkt (biologi)